Wheatley est un patronyme signifiant en vieil anglais du pré de blé (from the wheat meadow). Wheatley peut également s'écrire Wheatly, Whatley, Whitley et Wheatleigh.

Wheatley est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Alan Wheatley (1907-1991), acteur anglais
Ben Wheatley (né en 1972), animateur et directeur anglais
Clare Wheatley (née en 1971), administratrice et footballeuse anglaise
Dennis Yates Wheatley (1897-1977), auteur de thrillers britannique
Doug Wheatley, artiste de comics canadien
Francis Wheatley (1747-1801), peintre portraitiste anglais
Francis Wheatley (1826-1865), soldat britannique
Glenn Wheatley (né en 1948), agent artistique australien
Henry B. Wheatley (1838-1917), auteur et éditeur britannique
Jane Wheatley (1881-1935), actrice américaine
Joanne Wheatley (née en 1969), personnalité télévisuelle et cuisinière britannique
Joe Wheatley (né en 1920), footballeur anglais

Kevin Wheatley (1937-1965), militaire australien
Leon F. Wheatley (1872-1944), homme politique américain new yorkais
Meg Wheatley (née en 1944), conseillère et écrivaine américaine
Mervyn Wheatley (1880-1974), homme politique britannique
Moreton John Wheatley (1837-1916), officier britannique
Ossie Wheatley (né en 1935), joueur de cricket anglais

Peter Jaffrey Wheatley (1921-1997), chimiste britannique
Phillis Wheatley (1753-1784), poétesse afro-américaine
Rebecca Wheatley (née en 1965), actrice et musicienne britannique
Ron Wheatley (1924-2003), footballeur professionnel anglais
Tyrone Wheatley (né en 1972), entraîneur et joueur de football américain
Willard Wheatley (1915-1997), homme politique des Îles vierges britanniques
William Wheatley (1816-1876), acteur de théâtre américain
William O. Wheatley (fils) (né en 1944), homme d'affaires américain

Autre

Référence
 

Homonymie de patronyme